Willie Brossart (né le  à Allan dans la Saskatchewan au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur
Willie Brossart est repêché par les Flyers de Philadelphie en , lors du  du repêchage amateur de la LNH 1969. Son passage dans le hockey professionnel débute en 1969 et se termine en 1977, incluant plusieurs séjours dans les ligues mineures. Il joue dans la Ligue nationale de hockey pour les Flyers, les Maple Leafs de Toronto et les Capitals de Washington.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1969-1970|| As de Québec|| LAH|| 57|| 5|| 9|| 14|| 67|| 6|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 1970-1971|| Flyers de Philadelphie|| LNH|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 1970-1971|| As de Québec||  LAH|| 62|| 8|| 17|| 25|| 182|| 1|| 0|| 2|| 2|| 0
|-
| 1971-1972|| Robins de Richmond||  LAH|| 29|| 3|| 14|| 17|| 76|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 1971-1972|| Flyers de Philadelphie|| LNH|| 42|| 0|| 4|| 4|| 12|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 1972-1973|| Robins de Richmond||  LAH|| 54|| 1|| 29|| 30|| 66|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 1972-1973|| Flyers de Philadelphie|| LNH|| 4|| 0|| 1|| 1|| 0|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 1973-1974|| Maple Leafs de Toronto|| LNH|| 17|| 0|| 1|| 1|| 20|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 1974-1975|| Maple Leafs de Toronto|| LNH|| 4|| 0|| 0|| 0|| 2|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 1974-1975|| Capitals de Washington|| LNH|| 12|| 1|| 0|| 1|| 14|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 1975-1976|| Robins de Richmond||  LAH|| 30|| 2|| 7|| 9|| 22|| 8|| 0|| 3|| 3|| 2
|-
| 1975-1976|| Capitals de Washington|| LNH|| 49|| 0|| 8|| 8|| 40|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 1976-1977|| Clippers de Baltimore|| SHL|| 8|| 0|| 4|| 4|| 0|| || || || || 
|-
| 1976-1977|| Wildcats de Richmond || SHL|| 36|| 4|| 20|| 24|| 24|| || || || || 

| 129 || 1 || 14 || 15 || 88 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0

Références

Voir aussi

Naissance en mai 1949
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Flyers de Philadelphie
Joueur des Flyers de Philadelphie
Joueur des Maple Leafs de Toronto
Joueur des Capitals de Washington
Joueur des As de Québec
Joueur des Robins de Richmond
Défenseur de hockey sur glace
Naissance en Saskatchewan